CGR-Klasse 4 steht für folgende Lokomotivklassen:

Tenderlokomotiven der Achsfolge 2'C mit Zusatztender:
 CGR-Klasse 4 (1880), hergestellt von Robert Stephenson
 CGR-Klasse 4 (1882, Stephenson), hergestellt von Stephenson, mit Stephenson-Steuerung
 CGR-Klasse 4 (1882, Neilson), hergestellt von Neilson & Company, mit Joy-Steuerung
 CGR-Klasse 4 (1884), hergestellt von Neilson

Schlepptenderlokomotiven der Achsfolge 2'B1':
 CGR-Klasse 4, hergestellt von den Baldwin Locomotive Works (1897), siehe JNR Nr. 6600 bis 6623 #CGR-Klasse 4